Essa é uma lista de árbitros e auxiliares selecionados para a Copa do Mundo FIFA de 2010:

Ligações externas 
 

Copa do Mundo FIFA de 2010
Arbitros 2010